Kreuger er et nederlandsk efternavn. Der er pr. 2022 6 danskere, der bærer dette efternavn.
 Ivar Kreuger (1880−1932), svensk civilingeniør, finansmand, entreprenør og industrimand
 Nils Kreuger (1858−1930), svensk kunstmaler

Referencer 

Svenske efternavne
Nederlandske efternavne